Сулимовка:

 Сулимовка — село, входит в Бориспольский район Киевской области Украины.
 Сулимовка — село, входит в Яготинский район Киевской области Украины.
 Сулимовка — село в Полтавской области